Суперкубок Мальти з футболу 2002  — 18-й розіграш турніру. Матч відбувся 26 травня 2002 року між чемпіоном Мальти клубом Гіберніанс та володарем кубка Мальти клубом Біркіркара.

Матч

Деталі

Посилання 
 Суперкубок Мальти на rsssf 
 Матч в архіві Мальтійського футбольного порталу 

2002
Мальта
2002 у Мальті